Натуризм, также нудизм — течение, проповедующее культ нагого тела.
 Натуризм (теория происхождения религии) — астрально-мифологическая теория происхождения религии из олицетворения и почитания сил природы.

Натуризм